Reso kan avse
 Reso – en stad i landskapet Egentliga Finland
 Reso (ort) – kommunhuvudort i staden Reso
 Reso AB – en svensk resebyråkedja, hotellkoncern och researrangör som ägdes av folkrörelserna

Personer
 Harry Reso (1901–1986) skådespelare
 Jason Reso (född 1973) amerikansk fribrottare
 Reso Zilan (född 1947) kurdisk-svensk lingvist och översättare

Se även 
 Reso å – en å i staden Reso